DnA – Norweska Partia Pracy, skrótowiec od

DNA 
 DNA – kwas deoksyrybonukleinowy, skrótowiec od 
 DNA – producent muzyczny
 DNA – singel grupy BTS
 DNA – (w Wikipedii) Dzień Nowego Artykułu

Zobacz też 
 dna moczanowa – przewlekła choroba